pełzaki – ameby
 Pełzaki – serial animowany emitowany od 1991
 Pełzaki – serial animowany emitowany od 2021